Павловський Федір:

Відомі представники 

 Павловський Федір Андрійович (1839-1906) — громадський діяч, один із засновників Харківської громадської бібліотеки.
 Павловський Федір Іларіонович (1908—1989) — радянський партизан, Герой Радянського Союзу.
 Павловський Федір Кирилович (1921—1943) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок